El Gran Duque Jorge Aleksándrovich Románov (en ruso: Великий Князь Гео́ргий Алекса́ндрович Рома́нов; Tsárskoye Seló, 6 de mayo de 1871 - Abbas Tuman, 9 de agosto de 1899), apodado sauce llorón por su familia, fue el tercer hijo del zar Alejandro III de Rusia y de la emperatriz María Fiódorovna Románova.

Biografía

Infancia y juventud 

En el momento de su nacimiento, su padre recibió el título de zarévich de Rusia, tras la muerte del primogénito del zar Alejandro II de Rusia, el anteriormente zarévich Nicolás Aleksándrovich. Después de su hermano mayor, el Gran Duque Nicolás, el Gran Duque Jorge era el tercero en la línea de sucesión al trono imperial.

Recibió el nombre de «Jorge» en honor del hermano mayor de su madre, el rey Jorge I de Grecia. Ya desde que era un bebé, Jorge era muy distinto de su hermano mayor Nicolás; Jorge era de salud fuerte, extrovertido, alto y atractivo, y muy carismático. Tuvo una relación muy cercana con su hermano, además de ser el favorito de su madre.

Tanto él como su hermano mayor recibieron una educación espartana a la manera inglesa, típica de los herederos del trono imperial. Jorge demostró una gran inteligencia, dominando perfectamente el inglés, siendo fluido en el francés y defendiéndose con el danés y el alemán. De su tutor inglés los dos príncipes adquirieron el amor por el deporte, especialmente el tiro y la pesca con caña. Igualmente mostró Jorge signos de una carrera prometedora en la Marina, hasta que cayó enfermo de tuberculosis en 1890. Fue criado dentro de un ambiente hogareño y afectuoso, pues sus padres tenían un matrimonio feliz y trataban con cercanía a sus hijos, lo que entonces no era habitual en muchas familias reales. Jorge era todavía muy joven cuando su padre fue coronado zar, tras la muerte de su abuelo Alejandro II.

En 1890, Jorge y Nicolás viajaron juntos a Japón para completar su educación militar y académica. Asimismo, la emperatriz creía que el clima cálido y la brisa marina beneficiarían a la salud de Jorge, afectada por la tuberculosis. Posteriormente viajaron a Grecia, Egipto y Bombay, donde Nicolás informó que Jorge estaba enfermo con fiebres. Jorge regresó a Atenas para ser tratado por los médicos imperiales de una bronquitis.

Zarévich 

Con la muerte de Alejandro III, su hermano mayor Nicolás ascendió al trono. Debido a que carecía de herederos varones, según las leyes de herencia rusas, Jorge se convirtió en el primero en la línea de sucesión al trono imperial. A propósito de la muerte de su padre, Jorge debió quedarse en Likani (Georgia), pues estaba demasiado enfermo como para acudir a los funerales. Nicolás le escribió a su hermano: "... ora constantemente a Dios para que te envíe una recuperación rápida y completa, y para que te consuele, porque es mucho más difícil estar solo después de un dolor tan grande que para nosotros que estamos al menos juntos". Tampoco pudo acudir a los bautizos de las tres primeras hijas de su hermano. En junio de 1899, Jorge le escribió a Nicolás: "Estoy muy triste porque todavía no he podido ver a tus hijas y conocerlas, pero ¿Qué puedo hacer? Significa que no es mi destino y todo es voluntad de Dios". Su madre acudía habitualmente a Likani para visitar a su hijo predilecto.

En 1895, Jorge y su madre visitaron Dinamarca, pues hacía cuatro años que no veía a sus parientes maternos. Entonces, de repente su salud se deterioró y debió permanecer en cama hasta que estuvo lo suficientemente recuperado como para volver a Likani. Jorge le escribió a su hermano que la visita a Dinamarca no hizo sino empeorar su salud, afirmando que había perdido peso y que respiraba cada vez con más dificultad.

Muerte 

Jorge murió de forma repentina, en Abastumani, el 10 de julio de 1899, con solo 28 años de edad. Había salido solo en su motocicleta y algunas horas más tarde, al ver que no regresaba, su preocupado personal envió un grupo en su busca. Pero ya era demasiado tarde. Lo hallaron sin vida a un lado de la carretera y una campesina lo sostenía, afirmando la mujer que murió en sus brazos tras encontrarlo colapsando, manando sangre de su boca y luchando por respirar.

Su fallecimiento conmocionó de forma brutal a la familia imperial en San Petersburgo. Nicolás fue el primero en conocer la noticia por telegrama y el encargado de transmitírsela a su madre, la cual se derrumbó a llorar. Nicolás estuvo especialmente afligido por la muerte de su compañero de la infancia y principal confidente. La reina Victoria envió sus condolencias a la familia imperial al conocer la noticia. Sus restos fueron enterrados en la catedral de San Pedro y San Pablo. Durante el funeral, su madre tuvo que abandonar la ceremonia al ver el féretro siendo bajado al sepulcro, debido a su estado de terrible aflicción.

Nicolás siempre recordó con gran cariño a su hermano pequeño, sobre todo su gran sentido del humor. Nicolás había escrito los mejores chistes que Jorge le había contado en trozos de papel y los guardaba en una caja. Años más tarde, se oiría al zar reír solo en su habitación, revisando su vieja caja de chistes de Jorge.

Ancestros

Referencias 

Romanov
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nobles de Rusia del siglo XIX
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Jorge Aleksandrovich
Fallecidos por tuberculosis
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Georgia